SOMBA est le sigle du Southern Oregon Mountain Bike Association ;
 Somba est le nom générique retenu par l'administration coloniale pour désigner un ensemble de groupes socioculturels vivant dans la montagne et le piémont occidental de la chaîne de l'Atacora. Les ethnies concernées sont les Bètiabè, les Batammariba (Otammari au singulier) et les Bèsorbè au Bénin, ainsi que les Tamberma au Togo. Le nom Somba proviendrait d'une erreur de transcription, signifiant « menteur » en langue ditammari ;
 Somba est un titre porté par les rois de Gowa (aujourd'hui Makassar) dans le sud de l'île indonésienne de Sulawesi ;
 Somba est une petite ville située dans la commune de Mobaye, le chef-lieu de la préfecture de la Basse-Kotto, en République centrafricaine, au bord de l'Oubangui. Cette ville fait la liaison entre Mobayi-Mbongo en République démocratique du Congo et sa voisine Mobaye, grâce au barrage hydraulique construit par l'ancien président du Zaïre; Mobutu Sese Seko. Inauguré le , ce barrage produit de l'électricité. Somba est le siège d'une chefferie traditionnelle.